Onshi-shō (Kaiserlicher Preis) bezeichnet:
 einen Preis der Japanischen Akademie der Künste
 einen Preis der Japanischen Akademie der Wissenschaften